Шариати — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шариати, Азита (род. 1968) — шведский бизнесмен иранского происхождения.
 Шариати, Али (1933—1977) — иранский левый социолог и революционер.
 Шариати, Сабах (род. 1989) — азербайджанский борец иранского происхождения, серебряный призёр Европейских игр 2015 года в Баку.